Traffic (empresa) — do Brasil
 Traffic (filme) — estado-unidense, de 2000

Música
 Traffic (banda) — de Inglaterra
 Traffic (álbum) — da banda homônima, lançado em 1968
 Canção da banda Stereophonics presente no álbum Word Gets Around

Ver também 
Traffik —  minissérie britânica de TV de 1989

Desambiguações de música